Gora Dashtakar är ett berg i Armenien.   Det ligger i provinsen Armavir, i den västra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Jerevan. Toppen på Gora Dashtakar är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Gora Dashtakar är huvudsakligen platt, men åt nordost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer norr om Gora Dashtakar. Runt Gora Dashtakar är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Etjmiadzin,  kilometer öster om Gora Dashtakar. 

Trakten runt Gora Dashtakar består i huvudsak av gräsmarker.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Armavir (provins)
Berg i Armenien 1000 meter över havet eller högre